La clase Breakaway es una clase de cruceros operados por Norwegian Cruise Line y Dream Cruises. Esta clase es un diseño original y tiene dos subclases. Aunque la mayoría de los barcos de la clase tienen cambios sutiles entre sí, todos tienen el mismo diseño general. El primer barco de la clase, el Norwegian Breakaway, entró e, servicio en 2013.

Unidades

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase